Иса́рский (Езерский) улус (от  — «внутренний») — княжество енисейских кыргызов XVI—XVIII вв. в центре современной Хакасии между долиной Абакана и Батенёвским кряжем. Улус входил в конфедерацию четырёх кыргызских княжеств, известную в русских источниках как Киргизская землица, управлялся князем — беком (). Исары именовались «внутренними», так как обитали в окружении остальных улусов. К западу и юго-западу от них был Алтырский улус, а к северу и северо-востоку — Алтысарский. В русских документах XVII века вместо названий «езерцы», «исары» употребляется также «керельцы». Кыштымские урочища Исарского улуса располагались вниз по течению Енисея, захватывая долины р. Убея, Сисима, Маны, Качи и даже р. Кан.

Исарский князь Ичженей играл крупную роль среди кыргызских князей, наряду с алтысарским князем Ишеем — отцом Иренека.
Его преемник Шорло Мерген считался более сильным, чем тубинские князья Шандык и Сары.

Литература 

 Бахрушин С. В. Енисейские киргизы в XVII в. // Научные труды III. Избранные работы по истории Сибири XVI—XVII вв. Ч. 2. История народов Сибири в XVI—XVII вв. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1955.
 Козьмин Н. Н. Хакасы: ист.-этногр. и хозяйств. очерк Минусинского края. — Иркутск: Изд. Иркут.секции науч. работников Рабпроса, 1925. — Х, 185 с. — (Краеведческая сер. № 4 / под ред. М. А. Азадовского; вып. V).

История Хакасии
История Сибири